Coriandrum globosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Coriandrum globosum ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
globosum